Ник Дже́ймсон (; 10 июля 1950, Колумбия, Миссури, США) — американский , стендап-комик, , автор песен, , музыкант, , , , ,  и .

Биография и карьера 
Ник Джеймсон родился 10 июля 1950 года в  Колумбии (штат Миссури, США) в семье классициста  (1924—2004) и его жены Вирджинии Джеймсон. У Ника есть три брата: Энтони, Дейв и Джон Джеймсон. Преимущественно рос в Филадельфии. До поселения в Филадельфии Джеймсон жил со своей семьей в разных местах по всей Европе, благодаря чему он научился изображать различные акценты, которые помогали найти ему подход ко многим персонажам, которых он играет и озвучивает.

Наиболее известен ролью президента России Юрия Суварова в трёх сезонах телесериала «24 часа». В настоящее время он проживает в Исландии, занимаясь стендапом.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Стендап-комики США
Рок-вокалисты США
Авторы-исполнители США
Музыканты XX века
Музыканты XXI века
Мультиинструменталисты США
Гитаристы США
Гитаристы XX века
Гитаристы XXI века
Киноактёры США